Кафан:
 Кафан — прежнее название города Капан в Армении.
 Кафан — одежда (саван) для умерших, согласно исламу.